En France, Lapan est une commune dans le département du Cher.
En Indonésie, le LAPAN est l'agence nationale de l'espace.

Voir aussi 
 Glenda Lappan (née en 1939), mathématicienne américaine.